Meszlényi ist der Familienname folgender Personen:

 Gyula Meszlényi (1832–1905), römisch-katholischer Bischof in Rumänien
 Zoltán Lajos Meszlényi (1892–1951), römisch-katholischer und seliggesprochener Bischof in Ungarn